Pentti Lehtelä (Urjala, 23 de abril de 1929 - Vuorentaka, 24 de noviembre de 2003) fue un piloto finlandés de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1962 hasta 1978.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Finlandia
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Norton
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.